Ілляшенко Василь Васильович — радянський, український кінорежисер, сценарист, письменник, заслужений працівник культури УРСР, заслужений діяч мистецтв України.
 Ілляшенко Віктор Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ілляшенко Григорій Антонович (1908—1985) — радянський діяч, секретар Станіславського обласного комітету КП(б)У.
 Ілляшенко Маргарита Петрівна (1929—1994) — український мистецтвознавець.
 Ілляшенко Олексій Володимирович ( 1976) — заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань європейської інтеграції.
 Ілляшенко Юрій Миколайович — полковник медичної служби, заслужений лікар України.

Див. також 
 Ільяшенко
 Іляшенко
Українські прізвища
Прізвища на -енко